La croix de cimetière à Grâces, une commune du département des Côtes-d'Armor dans la région Bretagne en France, est une croix de cimetière datant du . La croix en granit a été inscrite monument historique le .

Cette croix commémoire le décès de Guillaume Le Court, gardien des cordeliers installés à Graces et maître d'œuvre du nouveau monastère.

Bibliographie 
 Le Patrimoine des Communes des Côtes-d’Armor. Flohic Editions, volume 1, Paris 1998, , .

Références 

Grâces CotesdArmor
Monument historique inscrit en 1926
Monument historique dans les Côtes-d'Armor
Grâces (Côtes-d'Armor)